Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1969 года () прошёл в городе Апелдорн. Чемпионом во второй раз стал Тон Сейбрандс, будущий чемпион мира. Он был единственным, кто набрал 20 очков. Вторые - экс-чемпион мира Пит Розенбург и будущий чемпион мира Харм Вирсма.

 — Тон Сейбрандс, 20 очков.

 — Пит Розенбург и Харм Вирсма, 14 очков.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

Спортивные соревнования в Апелдорне
1969 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1969 году